Севр-Анксомо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний захід від Парижа, 10 км на схід від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 763 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1910,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Севр-Анксомон на сайті французького Національного інституту географії
 Севр-Анксомон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Севр-Анксомон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)

 Мапа муніципалітету Севр-Анксомон на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Севр-Анксомон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту В'єнна